

Anno 
 920 o 920 a.C.

Codici 
 920 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di RIT Observatory, a Rochester, nella Contea di Monroe (New York), degli USA

Matematica 
 920 – numero